In fisica come con il linguaggio di tutti i giorni con il termine assorbimento si intende la capacità di un oggetto di catturare, incorporare della materia oppure dell'energia, come ad esempio una radiazione elettromagnetica. Ma vi sono anche altri significati di assorbimento:

 In ottica l'assorbimento è la capacità di un mezzo di assorbire la luce
 In acustica si dice assorbimento acustico la capacità di un mezzo di attenuare un suono
 In farmacologia l'assorbimento rappresenta la prima fase di una serie di processi a cui va incontro un farmaco assunto.
 In fisiologia l'assorbimento rappresenta l'ultima fase della digestione.
 In chimica, con assorbimento si indica un fenomeno d'instaurazione di legame tra le molecole di due o più fasi differenti, che coinvolge sia la superficie sia l'interno della fase.
 si indica con assorbimento gas-liquido il trasferimento di una fase gassosa in un solvente.